La famille Beaumont est originaire de Normandie, et plusieurs de ses membres prénommés Henri ont laissé une trace importante dans l'Histoire :

 Henri de Beaumont parfois nommé Henri de Neubourg († 1119), fils de Roger de Beaumont. Il fut récompensé par Guillaume II le Roux, pour son aide lors de la rébellion de 1088, en étant créé  comte de Warwick ;
 Henri de Beaumont (vers 1195-1229),  comte de Warwick entre 1204 et 1229, baron de Hocknorton et d'Hedenton. Arrière-petit-fils du précédent.
 Henri de Beaumont, de jure uxoris  comte de Buchan et suo jure  Baron Beaumont  est une figure clef des guerres d'indépendance de l'Écosse au

Voir aussi 
 Famille de Beaumont : Article sur les membres de la famille de Beaumont.